Алштет може бити:

 Алштет (Саксонија-Анхалт), град у округу Мансфелд-Сидхарц у њемачкој савезној држави Саксонија-Анхалт.
 Алштет (Тирингија), општина у округу Хилдбургхаузен у њемачкој савезној држави Тирингија.